41927 Bonal è un asteroide della fascia principale. Scoperto nel 2000, presenta un'orbita caratterizzata da un semiasse maggiore pari a  e da un'eccentricità di 0,1672983, inclinata di 2,74528° rispetto all'eclittica.

Collegamenti esterni 

Bonal
Corpi celesti scoperti nel 2000